Mu’er steht für folgende Orte in China:
 Mu’er (Jonê) (木耳镇), Großgemeinde im Kreis Jonê in der Provinz Gansu
 Mu’er (Yubei) (木耳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yubei der Stadt Chongqing
 Mu’er (Dangchang) (木耳乡), Gemeinde im Kreis Dangchang in der Provinz Gansu